Huizhou (惠州) est une ville de la province du Guangdong en Chine ;
 Le district de Huizhou (徽州) est une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine.

Homonymie de toponyme